Grimaldi (Cosenza), municipi italià a la província de Cosenza 
 Castell de Grimaldi, edifici que allotja el Museu Picasso a la ciutat d'Antíbol (Provença) 
 Dinastia Grimaldi, casa noble originària d'Itàlia fundada per Francesco Grimaldi, que va prendre el 1297 el senyoriu de Mònaco
 Fòrum Grimaldi o Grimaldi Forum, centre de conferències i de congressos al passeig marítim a Mònaco 
 Villa Grimaldi, centre de detenció i tortura a Santiago de Xile durant el règim colpista de Pinochet i avui dia museu dedicat a recordar les víctimes de les violacions dels drets humans 
 Biografies:
 Francesco Grimaldi, líder dels güelfs que capturà la Roca de Mònaco la nit del 8 de gener de 1297 
 Francesco Maria Grimaldi, científic i jesuïta italià, conegut per haver estat el primer a parlar de la difracció de la llum 
 Grimaldo Grimaldi (segle XII), successor a la dinastia Grimaldi després del seu pare Oberto Grimaldi 
 Lanfranco Grimaldi (1210/1215 -1293), successor de la dinastia Grimaldi després del seu pare Grimaldo
 Martina Grimaldi (Bolonya, 1988), nedadora olímpica italiana que va guanyar la medalla de bronze als Jocs Olímpics de Londres
 Oberto Grimaldi, fill de Grimaldo Canella i el successor de la dinastia Grimaldi

 Nicolini, Nicolino o Nicolò Grimaldi (Nàpols, 1673 - 1732), cantant d'òpera

 Nicolas Grimaldi (1933), filòsof francès i professor de la Universitat de París IV-Sorbona 
 Pablo Jerónimo Grimaldi y Pallavicini o marquès de Grimaldi (Gènova, 1710 - 1789), polític i diplomàtic italo-espanyol